Lydda pandani är en insektsart som först beskrevs av George Willis Kirkaldy 1906.  Lydda pandani ingår i släktet Lydda och familjen Derbidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Halvvingar
pandani